

Patronyme 

 Françoise Doreau (1910-2011), pianiste française ;
 Julien Doreau (1983-), joueur de basket-ball français.